Jaws má více významů:

 JAWS – screen-reader (odečítač obrazovky)
 Čelisti – román Petera Benchleyho
 Čelisti (film) – film podle stejnojmenného románu
 Čelisti 2 – pokračování